Bojong Koneng (Babakan Madang)
 Bojong Koneng (Gunung Kencana)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing